Mugesera bezeichnet

 Mugesera (Stadt), Ort in der Ostprovinz Ruandas
 Mugesera-See, See in der Ostprovinz Ruandas
 Mugesera-Rugwero-Sümpfe, Sumpfgebiet in Ruanda

Mugesera ist der Familienname folgender Personen:

 Léon Mugesera (* 1952), ruandischer Politiker und Wegbereiter des Völkermord in Ruanda